Soca, un genre musical et de danse aux caraïbes ;
 Serious Organised Crime Agency, (Agence de lutte contre les graves crimes et délits organisé) au Royaume-Uni.
 code OACI de l'Aéroport international Félix-Éboué, Guyane.

Codes OACI des aéroports